

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Doyle – comunità non incorporata della Contea di Lassen, California
 Doyle – township della Contea di Schoolcraft, Michigan
 Doyle – città della Contea di White, Tennessee
 Doyle – census-designated place della Contea di San Patricio, Texas
 Doyle – città della Contea di Barron, Wisconsin

Persone 
 Paul Caiafa, in arte Doyle – musicista statunitense
 Alan Doyle – cantante e attore canadese
 Arthur Conan Doyle – scrittore scozzese
 Christopher Doyle – direttore della fotografia e regista australiano naturalizzato cinese
 Colin Doyle – calciatore irlandese
 Danny Doyle – ex cestista statunitense
 David Doyle – attore statunitense
 Eamon Doyle, meglio noto semplicemente come Eamon – cantautore, rapper e armonicista statunitense
 Eilidh Doyle – ostacolista e velocista britannica
 Eoin Doyle – calciatore irlandese
 Jack Doyle – giocatore di football americano statunitense
 Jerry Doyle – attore statunitense
 Jim Doyle – politico statunitense
 John Doyle – ex calciatore statunitense
 John Doyle – regista teatrale britannico
 Johnny Doyle – calciatore scozzese
 Kevin Doyle – ex calciatore irlandese
 Matt Doyle – cantante, attore e musicista statunitense
 Maxine Doyle – attrice e cantante statunitense
 Mike Doyle – calciatore britannico
 Milton Doyle – cestista statunitense
 Nathan Doyle – calciatore inglese
 Neil Doyle – arbitro di calcio irlandese
 Patrick Doyle – compositore britannico
 Robbie Doyle – calciatore irlandese
 Roddy Doyle – scrittore e sceneggiatore irlandese
 Shawn Doyle – attore canadese
 Thomas Doyle – calciatore neozelandese

Pagine correlate 
Michael Doyle